Strela – computer sovietico
 Strela – missili sovietici, poi russi 
 Strela-1
 Strela-2
 Strela-3
 Strela-10
 Strela – famiglia di satelliti artificiali sovietici, poi russi
 Strela – birra prodotta a Capo Verde
 Strela – montagna svizzera nelle Alpi del Plessur